Pitalito kan syfta på:

Colombia 

 Pitalito (kommun), Huila, 
 Pitalito (ort), Huila,